A National Basketball Association 2000–2001-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 55. szezonja volt.

A győztes a Los Angeles Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–1-re nyert a Philadelphia 76ers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Allen Iverson, a döntő MVP-je Shaquille O’Neal lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Allen Iverson
Az év újonca: Mike Miller
Legjobb védekező játékos: Dikembe Mutombo
Legtöbbet fejlődött játékos: Tracy McGrady
Legjobb „hatodik” játékos: Aaron McKie

All-Star-mérkőzés 

MVP: Allen Iverson
Vezetőedzők: Larry Brown (Kelet), Rick Adelman (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba